Thiago Jotta da Silva (14 de fevereiro de 1985 - 24 de setembro de 2008) foi um futebolista brasileiro. Jogou no Club de Regatas Vasco da Gama.

Foi assassinado com três tiros. O crime ganhou repercussão mundial.

Mortos em 2008
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Mortes por armas de fogo no Brasil